Les Geniis (prononcer « Jénaï », ) sont un peuple imaginaire de la série télévisée Stargate Atlantis.

Histoire 

Les Geniis étaient autrefois une grande confédération de planètes, mais les attaques incessantes des Wraiths pendant des millénaires les ont obligés à se cacher pour survivre, car ils ont presque tous été annihilés. Ils se sont donc cachés dans de grands abris souterrains, vestiges de guerres oubliées, dissimulant ainsi leurs avancées technologiques en se faisant passer pour de simples fermiers, afin d’éviter d’attirer l’attention des Wraiths. On peut accéder à ces abris par le biais de trappes cachées à l’intérieur de simples fermes (pendant les pourparlers, le major Sheppard et McKay tombent accidentellement sur une de ces trappes).

Il y a des générations, les Geniis ont abattu un dart wraith, donnant ainsi espoir à la résistance, et depuis ce jour, ils ont consacré tous leurs efforts dans le développement d'armes nucléaires pour détruire définitivement les Wraiths.

Les Geniis possèdent de très bons militaires et ont une multitude de bunkers et de cachettes partout dans la galaxie de Pégase, qui sont surveillés avec vigilance par des gardes. Ils ont aussi un grand réseau d'espions et des informateurs, comme les Manarians.

Contacts avec l’expédition Atlantis 

Les Geniis sont, au premier abord, un peuple de simples fermiers semblables aux Amish. Le peuple de Teyla Emmagan effectua du commerce avec eux à de nombreuses reprises par le passé, ce qui poussa le major John Sheppard à leur proposer d’échanger un peu de leur nourriture (car les vivres sur Atlantis commençaient à manquer) contre des médicaments. Mais en réalité, les Geniis ne sont pas ce qu’ils paraissent être, ce n’est qu’une couverture pour cacher leur véritable civilisation aux Wraiths.

Les discussions afin de conclure une alliance entre les deux peuples ont lieu, mais lorsque les Geniis apprennent que leur plan, une attaque nucléaire coordonnée sur deux vaisseaux-ruches wraiths pendant le cycle d'hibernation des Wraiths, n'est plus faisable du fait de l’intervention de l’expédition Atlantis, ils prennent en otage l’équipe de Sheppard. Néanmoins une mission commune est effectuée, mais à la fin les Geniis tentent, sans succès, de trahir Atlantis.
Par la suite, les Geniis, menés par Acastus Kolya, attaquent Atlantis lorsque la ville est en grande partie évacuée pendant une tempête, mais ce commando est finalement forcé de reculer, perdant plus de 60 soldats dans cette attaque.
La même année, les Geniis fournissent leurs prototypes de bombes nucléaires à Atlantis pour la défense de la cité contre les Wraiths

Dans l’épisode 2x17 - Coup d'État, les Geniis changent de leader après que Ladon Radim a assassiné le chef Cowen et sa garde d'élite. Grâce aux efforts du  Carson Beckett sur le traitement anti-radiations de nombreaux Geniis (dont la sœur de Ladon), le nouveau gouvernement Genii est plus favorable envers Atlantis.
Radim a depuis aidé l'expédition Atlantis, et offre à Teyla Emmagan et Ronon Dex un refuge lorsqu’ils sont temporairement expulsés d'Atlantis. Selon Radim, les Geniis ont planifié de nombreuses attaques pour affaiblir les Wraiths.
Mais tous les Geniis n’acceptent pas la direction de Ladon, comme Acastus Kolya et beaucoup de membres de la vieille garde deviennent des mercenaires.

Personnages 
Voici une liste (non exhaustive) des Geniis que l’on rencontre durant les différentes saisons de Stargate Atlantis :

 Le chef Cowen (joué par Colm Meaney) est le leader des Geniis durant les deux premières saisons de Stargate Atlantis. Il apparaît pour la première fois dans l’épisode 1x08 - Apparences et à de nombreuses reprises dans ces deux saisons.

 Acastus Kolya (joué par Robert Davi) est présenté dans l'épisode 1x10 - En pleine tempête (1/2) comme un commandant militaire genii impitoyable. Durant les trois premières saisons de la série, il s'avère être un adversaire persistant de l'expédition Atlantis et de Sheppard en particulier.

 Tyrus (joué par Ari Cohen) est un soldat Genii ayant représenté son peuple dans leurs relations avec les Athosiens. Il apparaît dans l’épisode 1x08 - Apparences, et il est le père de Sora (jouée par Erin Chambers). Il rejoint une équipe commune Geniis-Atlantis afin de récupérer un dispositif de stockage de données d'un vaisseau-ruche wraith. Pendant la mission, il tire sur une victime des Wraiths pour empêcher Teyla d'attirer l'attention, ce qui choque Teyla et attire les gardes. Celle-ci fut contrainte d’abandonner Tyrus après qu'il fut frappé par un rayon paralysant wraith, ce qui lui vaut une haine de la part de Sora, qui la tient pour responsable de la mort de Tyrus.

 Ladon Radim (joué par Ryan Robbins) apparaît d'abord comme l'aide de camp d'Acastus Kolya dans l'épisode 1x10 - En pleine tempête (1/2). Dans l’épisode 2x17 - Coup d'État, Radim entre en contact avec Atlantis en leur offrant un E2PZ en échange d’un appui materiel dans un coup d’État contre Cowen.

 Dahlia Radim (jouée par Sonja Bennet) est la sœur de Ladon Radim, et apparaît dans l’épisode 2x17 - Coup d'État. Mourante à la suite d’un empoisonnement par radiations, elle est l’une des Geniis malades qui se porte volontaire pour être envoyée sur Atlantis comme otages, ce qui faisait partie d’un plan complexe de son frère pour évincer Cowen du pouvoir. Cependant, le  Carson Beckett arrive à guérir tous les Geniis, ce qui oblige Ladon à changer ses plans et libérer l'équipe Atlantis avant son coup d’État.

Références 

Peuple humain de Stargate
Rayon paralysant

hu:A Csillagkapu-sorozatokban szereplő fajok#Genii